Sensybilizacja – w medycynie to uczulenie, uwrażliwienie organizmu lub jego poszczególnych narządów, tkanek lub komórek na określone bodźce
 Sensybilizacja – w fotografice sensybilizacja to podwyższenie światłoczułości oraz rozszerzenie zakresu barwoczułości fotograficznych materiałów światłoczułych dzięki użyciu sensybilizatorów